Le terme Pambrun constitue un patronyme de famille d’origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 
Jean Pambrun, joueur français de rugby.
Jean-Marc Tera'ituatini Pambrun, anthropologue et écrivain français.
Pierre-Chrysologue Pambrun (1792 – 1841), un officier militaire canadien français, puis un commerçant de fourrures au service de la compagnie de la Baie d’Hudson.
Terèsa Pambrun-Lavit, écrivaine française.

Toponymes

Lac Pambrun (Eeyou Istchee Baie-James) , lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, Canada.
Lac Pambrun (Mont-Valin), lac du versant de la rivière Manouane (rivière Péribonka) et rivière Péribonka, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Mont Pambrun, une montagne au Canada.
Pambrun (Saskatchewan), localité de la Saskatchewan, au Canada.
Pambrun Creek, un afflent de Carney Creek lequel se déverse dans le lac Kootenay, dans Kootenay Land District, en Colombie-Britannique, au Canada.

Patronyme français